De term blondie kan op meerdere manieren worden gebruikt. 
Blondie (band) met zangeres Deborah Harry
Blondie (album), het eerste album van de band Blondie
Blondie (strip) 
Blondie (film)
Blondie (televisieserie), televisieserie van 1968 t/m 1969.
Blondi, De hond van Adolf Hitler
Blondie (Sucker Punch), een personage uit de film Sucker Punch en is gespeeld door Vanessa Hudgens
Blondie (Clint Eastwood), een personage in de film The Good, the Bad and the Ugly en wordt gespeeld door Clint Eastwood.